El gran romance de Fry y Leela es el décimo sexto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Será transmitida originalmente en Comedy Central el 19 de junio del 2013.

Sinopsis
Fry y Leela, intentando evadir a sus amigos para poder tener privacidad, se van de vacaciones románticas a un "hotel ecológico", que solo atiende a una pareja a la vez. Mientras tanto. El doctor Farnsworth envía a Bender, Zoidberg, y a Amy disfrazada de tití al planeta Simian 7, habitado por monos evolucionados, que está prohibido para los humanos.
En el hotel. Leela y Fry se encuentran con Sean, expareja de Leela y su esposa, que se quedaron varados por una falla en la nave que transporta a los huéspedes. Fry sintiendo celos pelea con Sean y Leela con su mujer.
Amy, Bender y Zoidberg recorren Simian 7 en compañía de un mono amigo de Amy en la universidad. Cuando llegan al zoológico se encuentran con que Leela y Fry están en exhibicondiciones,  pues sus bungalows románticos son en realidad un hábitat bien disimulado en el zoo local.

Intentando que liberen a sus amigos. Los tres mensajeros aprenden que el cautiverio de los humanos tiene propósitos científicos y que todo fue una elaborada trampa del doctor Banjo, quién se da cuenta de que Amy es humana y la ataca con dardos tranquilizantes. El grupo logra escapar de elefantes, tilacinos y diversas especies alienígenas. Solo para ser engullidos por un gusano lunar gigante. Una semana después. Cuando el gusano los ha defecado. Ven como Leela y Fry regresan a la Tierra.
Al reencontrarse en Planet Express. Fry y Leela les cuentan a sus amigos de sus románticas vacaciones, Bender está ansioso por contarles la verdad pero Amy lo detiene. Leela le dice a Amy que su disfraz era adorable, pero ella escuchó los comentarios hirientes que hicieron ella y Fry sobre su pijama de tití y el resto de sus amigos que ella pudo escuchar en un televisor en la oficina de Banjo. Enfadada. Amy le permite a Bender contarles lo que en realidad pasó.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Enlaces externos 
 Fry and Leela's Big Fling en Futurama Wiki en inglés.
 Fry and Leela's Big Fling en Episodios de Futurama en español.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2013